Caroline Copers, Belgisch vakbondsbestuurder
 Leo Copers, Belgisch kunstenaar